Le comté de Rowan est un comté situé dans l'État de Caroline du Nord aux États-Unis.

Démographie

Notes et références

Annexes

Bibliographie